

Televisione
Disney Junior è un canale televisivo in più paesi.
Disney Junior è la versione statunitense
Disney Junior è la versione latino-americana
Disney Junior è la versione canadese
Disney Junior era la versione italiana
Disney Junior è la versione francese
Disney Junior era la versione russa 
Disney Junior è la versione portoghese 
Disney Junior è la versione israeliana 
 Disney Junior è la versione sudcoreana 
 Disney Junior è la versione greca 
Disney Junior è la versione rumena
Disney Junior – è stata la versione britannica ed irlandese 
Disney Junior è la versione mediorientale, europea ed africana
Disney Junior è la versione sudafricana
Disney Junior era la versione australiana e neozelandese 
Disney Junior è la versione indiana 
Disney Junior è la versione polacca
Disney Junior è la versione spagnola
Disney Junior era la versione tedesca, ora un blocco all'interno di Disney Channel
Disney Junior era la versione per il sud-est asiatico
Disney Junior è la versione belga
Disney Junior era la versione neerlandese, ora un blocco all'interno di Disney Channel
Disney Junior è la versione scandinava